Nowoukrajinske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Nowoukrajinske (Amwrossijiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Nowoukrajinske (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Nowoukrajinske (Polohy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Nowoukrajinske (Ripky)

siehe auch:
 Nowoukrajinka